Grand Central steht für:

 Grand Central Dispatch, eine Technologie und ein Entwicklerframework von Apple
 Grand Central Railway, eine britische Eisenbahngesellschaft
 Grand Central Terminal, einen Bahnhof in Manhattan, New York
 Grand Central Düsseldorf, Immobilienprojekt nahe dem Hauptbahnhof Düsseldorf
 Grand Central Records, britisches Independent-Plattenlabel (1995–2006)